Purus (rivier) (Spaans/Portugees: Purús), een rivier in Zuid-Amerika
Purús (provincie), een provincie van Peru